

Astronomia 
 Cratere Troy – cratere meteoritico di Marte

Cinema 
 Troy – film del 2004 diretto da Wolfgang Petersen

Geografia 
 Troy – esonimo inglese di Troia
 Stati Uniti d'America
 Troy – capoluogo della Contea di Pike, Alabama
 Troy – capoluogo della Contea di Montgomery, Carolina del Nord
 Troy – città della Contea di Greenwood, Carolina del Sud
 Troy – città della Contea di Latah, Idaho
 Troy – città della Contea di Madison, Illinois
 Troy – città della Contea di Perry, Indiana
 Troy – capoluogo della Contea di Doniphan, Kansas
 Troy – città della Contea di Waldo, Maine
 Troy – township della Contea di Newaygo, Michigan
 Troy – città della Contea di Oakland, Michigan
 Troy – capoluogo della Contea di Lincoln, Missouri
 Troy – città della Contea di Lincoln, Montana
 Troy – città della Contea di Cheshire, New Hampshire
 Troy – capoluogo della Contea di Rensselaer, New York
 Troy – capoluogo della Contea di Miami, Ohio
 Troy – borough della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Troy – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Troy – township della Contea di Crawford, Pennsylvania 
 Troy – città della Contea di Obion, Tennessee
 Troy – città della Contea di Bell, Texas
 Troy – città della Contea di Orleans, Vermont
 Troy – città della Contea di Sauk, Wisconsin
 Troy – città della Contea di St. Croix, Wisconsin 
 Troy – città della Contea di Walworth, Wisconsin

Metrologia
 Sistema troy – sistema di unità di massa

Musica 
 Troy – singolo di Sinéad O'Connor del 1987, dall'album The Lion and the Cobra

Onomastica
 Troy – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 François de Troy (1645-1730) – pittore francese, padre del pittore Jean-François
 Gil Troy (1961) – politologo, storico e accademico statunitense
 Hannah Troy (1900-1993) – stilista statunitense
 Jean-François de Troy (1679-1752) – pittore francese
 Lil' Troy, nome d'arte di Troy Birklett (1966) – rapper statunitense
 Louise Troy (1933-1994) – attrice statunitense
 Michael Troy, detto Mike (1940-2019) – nuotatore statunitense
 Pastor Troy, nome d'arte di Micah LeVar Troy (1977) – rapper statunitense

Televisione
Troy - La caduta di Troia (Troy: Fall of a City) – miniserie televisiva del 2018